Worotynsk (russisch ) Name folgender Orte in Russland:
 Worotynsk (Kaluga, Babyninski), Siedlung städtischen Typs im Babyninski rajon der Oblast Kaluga
 Worotynsk (Kaluga, Peremyschlski), Dorf und ehemalige Stadt im Peremyschlski rajon der Oblast Kaluga
 Worotynsk (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk